hiszpańska pieśń poranna, wykonywana zazwyczaj na oboju z akompaniamentem bębna.
 meksykański serial telewizyjny.
 peruwiański zespół muzyczny, wykonujący muzykę andyjską.